Stadia — облачный игровой потоковый сервис от компании Google, ранее известный под названием Project Stream. Сервис стал доступен 19 ноября 2019 года в 30 странах. По словам вице-президента Google Фила Харрисона, «Stadia предлагает мгновенный доступ к игре без необходимости загружать или устанавливать какие-либо игры». Игры сервиса доступны для различных устройств: ноутбуков, настольных компьютеров, телевизоров, планшетов и телефонов.

29 сентября 2022 года Google объявила о закрытии сервиса с 18 января 2023 года, сославшись на непопулярность сервиса.

Особенности 

В центрах обработки данных Google используется графический процессор, разработанный совместно с компанией AMD. Вычислительная мощность такого процессора, как заявляет компания, составляет 10,7 терафлопса, что существенно выше, чем у наиболее мощных игровых приставок PlayStation 4 Pro (4,2 Тфлопса) и Xbox One X (6,0 Тфлопса), существующих на рынке компьютерных игр на данный момент. Как заявляет компания, такая особенность позволяет подписчикам сервиса транслировать игры на свои устройства в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Облачный сервис Stadia использует операционную систему Debian и API Vulkan. Он полностью поддерживает игровые движки Unreal Engine 4 и Unity, а также многие программные средства разработки компьютерных игр.

Игры 

 

C февраля 2021 Google закрыл игровые студии и поменял модель развития сервиса.

В июле 2020 года на Stadia вышла игра «Crayta» от студии «Unit 2 Games Limited». Игра в стиле Minecraft, оставалась главным эксклюзивом Stadia в течение полугода, но в конце января 2021 разработчик подтвердил что в скором времени игра выйдет на ПК.

Комментарии

Примечания 

Сервисы Google
Облачные игровые сервисы